|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Nottingham (officieel Aegon Open Nottingham) van 2017 vond plaats van maandag 12 tot en met zondag 18 juni 2017 in de Engelse stad Nottingham. Het was de derde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Nottingham 2017. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Karolína Plíšková was haar titel niet komen verdedigen.

De ongeplaatste Kroatische Donna Vekić won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Britse thuisspeelster Johanna Konta. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds drie jaar.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door latere finaliste Johanna Konta.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Andrea Hlaváčková en Peng Shuai hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het ongeplaatste Australische duo Monique Adamczak en Storm Sanders won het toernooi door in de finale het eveneens ongeplaatste Britse koppel Jocelyn Rae en Laura Robson te verslaan.

De Belgische Yanina Wickmayer speelde aan de zijde van de Britse Johanna Konta – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Nottingham 2017
Nottingham